Può riferirsi a:
 Antonio Berlese (1863-1927), entomologo italiano
 Augusto Napoleone Berlese (1864-1903), botanico e micologo italiano